Камаре́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Камарес. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12044.

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 120 км восточнее Тулузы, в 65 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 975 человек.

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство, в том числе разведение овец, из молока которых производят сыр рокфор.

В 2007 году среди 589 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 414 были экономически активными, 175 — неактивными (показатель активности — 70,3 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 414 активных работали 387 человек (213 мужчин и 174 женщины), безработных было 27 (13 мужчин и 14 женщин). Среди 175 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 59 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон